Browns Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Browns Airport (Minnesota)
 Browns Airport (Nebraska)
 Browns Airport (Pennsylvania)